Апостол Варна́ва (, ; ?,  — , ) — христианский святой, апостол от семидесяти, основатель Кипрской церкви, один из мужей апостольских. Один из первых левитов, принявших христианство и поддерживавших известное апостольское учреждение: «общение имений» ().

Житие 
Варнава («Сын утешения») — прозвище, данное ему апостолами за щедрые пожертвования в пользу христианской общины. Оригинальным именем апостола было Иосия (или Иосиф, см. ). Варнава был родом с острова Кипр. Считался двоюродным братом или дядей евангелиста Марка); в некоторых традициях — также братом Аристовула.

Впервые он упоминается в книге Деяний святых апостолов: . Церковные авторы (Климент Александрийский, святой Епифаний) пишут, что Варнава своими родителями в юности был отправлен в Иерусалим для обучения у знаменитого иудейского учёного Гамалиила, где он учился вместе с Савлом (апостолом Павлом).

Он разделял с апостолом Павлом миссионерские труды, участвовал в Апостольском соборе 51-го года в Иерусалиме, но впоследствии разошёлся с ним. Последний раз упоминается в Новом Завете в связи с его отплытием на Кипр.

В 478 году его мощи были обретены в месте, где позже был основан монастырь Апостола Варнавы, в Саламине.

Память апостола Варнавы в Православной церкви совершается 24 июня (11 июня по старому стилю), а также 17 января (4 января по старому стилю) в день Собора Апостолов от семидесяти, в Католической церкви 11 июня.

Труды 
В V веке появилось апокрифическое сочинение с описанием его странствий «», из которого следует, что Варнава проповедовал христианство на своём родном острове, где и был побит камнями иудеями.

Евангелие от Варнавы 
Ещё один текст, так называемое «Евангелие от Варнавы», появился в средневековье; он описывает евангельские события с мусульманских позиций.

Послание Варнавы 
Ему приписывается особое послание, греческий текст которого был открыт Тишендорфом в Синайском кодексе, ранее известное лишь по плохо сохранившемуся латинскому переводу. Вероятнее всего, оно было написано около 130 года в Александрии и пользовалось большим уважением среди ранних египетских христиан (таких, как Климент Александрийский).

Послание Варнавы трактует об отношении христиан к Ветхому Завету. Автор крайне отрицательно настроен к евреям, полагая, что для них Ветхий Завет — закрытая книга, а понять его могут только ищущие в тексте намёки относительно явления Христа.

Память 
Память святого Варнавы была отражена в 1779 году на гербе уездного города Варнавина Костромской губернии: «В червлёном поле выходящая из облака рука, держащая камень, изъявляющая, что апостол Варнава, по имени которого и город сей наименован, убит был каменьями», несмотря на то что название города напрямую связано не с апостолом Варнавой, а с Варнавой Ветлужским, основавшим монастырь, положивший начало этому городу.

В 1844 году в Лондоне был открыт Ноттингемский собор, посвящённый святому Варнаве.

Примечания

Литература 
 
 Послание Варнавы. // Памятники древней христианской письменности. — Т. II. Писания мужей Апостольских. / пер. П. Преображенского. — , 1860.

Ссылки 
 Библиография работ об авторе на научно-богословском портале портале Богослов.Ру
 Текст послания апостола Варнавы.
 О послании апостола Варнавы
 Евангелие от Варнавы.

Апостолы от семидесяти
Апостольские мужи
Святые по алфавиту
Святые Единой Церкви
Патристика
Деяния святых апостолов
Персоналии:Фамагуста
Раннее христианство
Иудеохристианство
Архиепископы Кипрские